Fotbollsallsvenskan 1981 spelades 20 april–7 oktober 1981, och vanns av Östers IF.

Upplägg
Sedan Svenska Fotbollförbundet beslutat att från säsongen 1982 återigen minska antalet lag i Allsvenskan från 14 till 12 blev inte seriesegrarna (som brukligt var) i respektive Division II-serie direktuppflyttade. De tvingades kvala mot lag 11 och 12 i Allsvenskan medan lag 13 och 14 flyttades direkt ner i div 2, utan kvalspel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 1982 

IF Elfsborg och Kalmar FF till Allsvenskan 1982.

Skytteligan 
 20 mål: Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg
 14 mål: Thomas "Polletten" Larsson, Örgryte IS
 13 mål: Håkan Sandberg, IFK Göteborg samt Thomas Sjöberg, Malmö FF
 12 mål: Roger Hansson, IK Brage samt Glenn Martindahl, Åtvidabergs FF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 40 072: IFK Göteborg–Örgryte IS 4–1, Nya Ullevi den 27 augusti 1981
 34 426: Örgryte IS–IFK Göteborg 2–1, Nya Ullevi den 21 maj 1981
 17 075: Djurgårdens IF–Hammarby IF 1–2, Råsundastadion den 21 maj 1981

Högst publiksnitt per lag 
 12 592: IFK Göteborg
 8 308: Hammarby IF
 8 048: Örgryte IS

Svenska mästarna 
Tränare: Bosse Johansson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1981
1981
Fotbollssäsongen 1981